Chouafaa är en ort i Marocko.   Den ligger i regionen Gharb-Chrarda-Béni Hssen, i den norra delen av landet,  km nordost om huvudstaden Rabat. Chouafaa ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Chouafaa är huvudsakligen platt. Chouafaa ligger uppe på en höjd. Den högsta punkten i närheten är Hiroune,  meter över havet,  km öster om Chouafaa. Runt Chouafaa är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Souq Larb'a al Gharb,  km söder om Chouafaa. Trakten runt Chouafaa består till största delen av jordbruksmark. 

Medelhavsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Gharb-Chrarda-Béni Hssen